Championnat National steht für folgende Fußballligen:

 Championnat National du Benin in Benin
 Championnat National (Französisch-Guayana) in Französisch-Guayana
 Championnat National D1 in Gabun
 Championnat National (Martinique) in Martinique
 Championnat National (Togo) in Togo
 Championnat National (Tschad) im Tschad

Siehe auch:
 National (D3) (Championnat de France National) in Frankreich